Cirsosia — рід грибів родини Asterinaceae. Назва вперше опублікована 1918 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 25.10.2019 налічує 15 видів роду Cirsosia:

Примітки

Джерела 
 Arnaud, G. 1918. Les Astérinées. Annales de l'École Nationale d'Agriculture de Montpellier. 16(1-4):1-288 — P.127

Роди грибів
Asterinaceae